Tuřany is de naam van twee gemeenten in Tsjechië:
 Tuřany (okres Cheb), gemeente in okres Cheb
 Tuřany (okres Kladno), gemeente in okres Kladno